Каликинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Каликинский сельсовет — Добровский район, Липецкая область.
 Каликинский сельсовет — Борский район, Нижегородская область.
 Каликинский сельсовет — Александровский район, Оренбургская область.